Мемориал Таля — международные турниры по шахматам проводятся в Москве с 2006 года. В 2014 году прошёл в Сочи в формате блиц-турнира в рамках матча за титул чемпиона мира.

Мемориал Таля — турнир памяти восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля.

Победители турнира

Примечания

Ссылки 
 Карякин принял участие в церемонии открытия мемориала Таля
 The Week in Chess 626
 The Week in Chess 627
 The Week in Chess 628
 The Week in Chess 679
 The Week in Chess 680
 The Week in Chess 719
 The Week in Chess 720

Мемориал Таля
Мемориальные шахматные турниры